

Modélisme automobile
 Belville, ville miniature au 1/ sur forum-auto.com

Localités

Argentine 
 Belville, province de Córdoba

États-Unis 
 Belville, Caroline du Nord

Irlande 
 Belville, comté de Mayo

Serbie 
 Belville, un quartier de Belgrade situé dans la municipalité de Novi Beograd

Homonymie de toponyme